Chazot peut renvoyer à :
 Chazot, une commune française située dans le département du Doubs

Patronymie 

 Émile-Augustin Chazot (1805-1854), magistrat et homme politique français ;
 Jacques Chazot (1928-1993), un danseur français ;
 Jean-Pierre François de Chazot (1739-1797), un général de division de la révolution française ;
 Patrick Chazot (né en 1958), un athlète français ;
 Paul de Chazot (1802-1880), homme politique français.